Междуреченское сельское поселение — сельское поселение в России:

 Междуреченское сельское поселение — входит в Пинежский район Архангельской области
 Междуреченское сельское поселение — входит в Заволжский район Ивановской области
 Междуреченское сельское поселение — входит в Тарский район Омской области
 Междуреченское муниципальное образование — входит в Вольский район Саратовской области
 Междуреченское сельское поселение — входит в Алатырский район Чувашии

См. также 
 Междуреченский сельсовет